Villeré ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Jacques Villeré (1828–1899), US-amerikanischer und konföderierter Politiker
 Jacques Villeré (1761–1830), US-amerikanischer Politiker